Tetyda – w mitologii greckiej jedna z Nereid, matka Achillesa
 Tetyda – w mitologii greckiej jedna z tytanid, matka Okeanid
 Tetyda – księżyc Saturna
 Tetyda – praocean

Zobacz też 

 Jowisz i Tetyda – obraz J.-A.-D. Ingres’a
 Tethys – strona ujednoznaczniająca
 Thetis – strona ujednoznaczniająca